Велебит — гірський масив у Хорватії
 Велебит — село в Сербії, в общині Каніжа

Прізвище 
 Владимир Велебит (1904—2004) — югославський юрист, політик, дипломат

Інше 
 P-01 «Velebit» — хорватський підводний човен

Див. також 
 Північний Велебит